Pannónia: Pannonia római provincia nevének magyaros írásmódja
a középkorban a Magyar Királyság Dunától nyugatra eső országrésze (ezen belül a mai Dunántúl)
később tágabb értelemben Magyarország vagy az egész Közép-Duna-medence szinonimája, lásd még: Kárpát-medence (Pannon-síkság)
Pannoniai őrgrófság (9. század, Awarenmark, Ostmark, Ostland, marchia orientalis) 
Alsó-pannoniai grófság (Pannoniai fejedelemség)

egyéb
Pannónia, sajtfajta (Csiszár József által kikísérletezett sajtfajta) 
Pannónia, cigarettamárka
Pannónia, motorkerékpár-típus
Pannónia, együttes
Pannónia (szerbül Панонија / Panonija), falu Szerbiában, a Vajdaságban
Pannonia folyóirat (1819–1822)
Pannonia szálló (egyértelműsítő lap)

hasonlóak
 Pannonia Allstars Ska Orchestra, (PASO) budapesti skazenekar
 Pannónia Fesztivál, könnyűzenei fesztivál Várpalotán
 Pannónia Filmstúdió, magyar animációsfilm- és szinkron-stúdió
 Pannónia kincse, szőlőfajta
 Pannonia kisbolygó, „(1444) Pannonia” égitest
 Pannon (egyértelműsítő lap)